Een verkeersweg:
 N192 (België)
 N192 (Frankrijk)
 N192 (Nederland), zie Provinciale weg 192
 N192 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing